Il doppio del torneo di tennis Alpirsbach Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mathias Huning e Grant Silcock che hanno battuto in finale Álex López Morón e Fabio Maggi 5-7, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Mathias Huning /  Grant Silcock (Campioni)
 Brian Eagle /  Udo Plamberger (primo turno)

 Thomas Buchmayer /  Thomas Strengberger (semifinali)
 Fredrik Bergh /  Henrik Holm (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alpirsbach Challenger 1997